Diamante Negro puede referirse a:

 Diamante Negro (1927-), torero venezolano de nombre real Luis Sánchez Olivares.
 Manuel Valencia Peña, Diamante Negro, (1932-2014), cantaor de flamenco.
 Diamante Negro (1944), colección de cuadernos de Ediciones Rialto.
Diamante Negro, luchador profesional mexicano, también conocido como Zaracatán Jr o Dragón Rojo, Jr.